Мирзалиев — фамилия; имеет женскую форму Мирзалиева.
 Мирзалиев, Абгюль Арзулла оглы (род. 1986) — азербайджанский певец-ханенде, президентский стипендиат.
 Мирзалиев, Алмазбек Алимжанович (род. 1987) — киргизский футболист.
 Мирзалиев, Мирлан Алимжанович (род. 1974) — киргизский футболист.
 Мирзалиев, Ренат Маарифович (1982) — российский и украинский дзюдоист.
 Мирзалиев, Руслан Маарифович (род. 1987) — украинский дзюдоист.